De Grand Prix-wegrace van Valencia 2009 was de zeventiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 8 november 2009 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Hiroshi Aoyama werd gekroond tot de laatste 250 cc-kampioen met een zevende plaats in de race, terwijl zijn laatste overgebleven concurrent Marco Simoncelli uitviel. Deze klasse werd in 2010 vervangen door de Moto2.

Uitslag

MotoGP

250 cc
Alex Debón zou de race vanaf pole position starten, maar vanwege verwondingen die hij opliep tijdens de kwalificatie nam hij niet deel aan de race. Alle coureurs schoven hierdoor één positie door naar voren.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Valencia